Cet article présente l'arbre généalogique des rois de Troie, soit selon la version homérique qui en est faite dans l'Iliade, soit selon la version apollodorienne.

Légende 
en gras : personnage divin
en italique : personnage fémininentre parenthèses : précision

Version homérique 
 (XX, 215-240)

Version apollodorienne 
 (III, 12,1-7) ; .

Notes